Соревнования по бегу на 10 000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Финал в беге на 10 000 метров у женщин состоялся 12 августа 2014 года. Забег преимущественно проходил в невысоком темпе, спортсменки держались в общей группе. За километр до финиша вперёд вышла и взвинтила темп француженка Клеманс Кальвен, её рывок поддержали Сара Морейра, Джоанн Пейви и Лайла Траби. На последний круг лидером ушла Пейви и больше никому не отдала первое место, несмотря на отчаянное соперничество со стороны Кальвен. 40-летняя мать двоих детей, вернувшаяся на дорожку летом 2014 года после рождения дочери, Джоанн Пейви впервые завоевала звание чемпионки Европы. Эта победа стала её вторым крупным успехом в сезоне после бронзы Игр Содружества, вырванной десятью  днями ранее в борьбе с тремя кенийскими девушками.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Примечания

Ссылки 
 

бег